Desa Langkap kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Langkap (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,27, long 109,44), 
 Desa Langkap (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,25, long 109,03), 
 Desa Langkap (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,99, long 109,67), 
 Desa Langkap (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,06, long 112,77), 
 Desa Langkap (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,75, long 113,69), 

Robotskapade Indonesienförgreningar